Osoby o tym nazwisku:
 Wiktor Malcew – ukraiński piłkarz i trener
 Wiktor Malcew – radziecki polityk, działacz partyjny, dyplomata
 Wiktor Malcew – radziecki oficer, kolaborant